Parkerthraustes é um género de cardinal  da família Cardinalidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Parkerthraustes humeralis

Fringillidae
Géneros de aves